

Pessoas
Bamir Topi

Localidades
Topi (Paquistão)

Outros
Topi - uma espécie de antílope

Desambiguação